Oulad Sbaïta kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Sbaïta (stamområde), Tanger-Tétouan, 
 Oulad Sbaïta (ort), Tanger-Tétouan, 

Robotskapade Marockoförgreningar